London je lahko:

Naselja 
 London, Anglija
 London, Ontario (London - Kanada)
 London, Belize
 Isla London
 London, Ekvatorialna Gvinejae
 London, Finska
 London, Kiribati
 London, Nigerija
 London, Limpopo
 London, Ljubljana (predel, mestno naselje ob Dolenjski cesti v Ljubljani)
 London, Mpumalanga (Noordprovincie)
 London, Mpumalanga (Graskop)
 Londonderry, Severna Irska
 naselja z imenom London v ZDA:
 London, Conecuh County, Alabama
 London, Montgomery County, Alabama
 London, Arizona
 London, Arkansas
 London, Kalifornija
 London, Indiana
 London, Kentucky
 London, Minnesota
 London, Missouri
 London, Ohio
 London, Richland County, Ohio
 London, Oregon
 London, Pensilvanija
 London, Tennessee
 London, Teksas
 London, Zahodna Virginija
 London, Wisconsin

Ljudje 
 Artur London 
 Brian London 
 Fritz London 
 George London 
 George London (pevec)
 George London (arhitekt) 
 Jack London
 Julie London 
 Meyer London 
 Paul London

Drugo 
 London Records
 London 86
 HMS London